Parish of Saint Peter kan syfta på följande platser:

Antigua och Barbuda 

 Parish of Saint Peter (Antigua och Barbuda), parish,

Montserrat 

 Saint Peter, Montserrat, parish,